Vladimirovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gradina, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 89 stanovnika te 41 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 62 stanovnika.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji

sl:Vladimirovac